Perdew ist der Name von:
John Perdew (* 1943), US-amerikanischer Physiker
Kelly Perdew (* 1967), US-amerikanischer Unternehmer